Alawiya oder Alawija steht für:

 die Volks- und Religionsgruppe der Alawiten
 Alawija, ägyptische Mamluken-Fraktion, siehe Ali Bey al-Kabir #Alawija